Prinz Mohammad Bin Fahd Bin Abdul Aziz Al Saud () ist der zweite Sohn des Königs Fahd Bin Abdul Aziz Al Saud. Er ist eine der prominentesten Personen aus der zweiten Generation des saudi-arabischen Königshauses.

Prinz Mohammad Bin Fahd Bin Abdul Aziz wurde in Riad geboren und erhielt seine allgemeine Bildung am Capital Model Institute, das vom einst regierenden König Abdul Aziz bin Abdul Rahman Bin Faisal Al Saud 1360/1941 a. Chr. N. mit dem Ziel gegründet wurde, seinen Kindern Koran, islamische Theologie, arabische Sprache und Literatur sowie Mathematik zu lehren. Hier wurden Elite-Gelehrten mit der Erziehung der königlichen Kindern beauftragt. Viele prominente Prinzen, denen nachher bedeutende öffentliche Ämter und führende Stellen anvertraut wurden, haben dieses Institut absolviert.

Prinz Mohammad Bin Fahd setzte seine universitäre Bildung an der University of California, Santa Barbara fort, und dort wurde ihm ein Bachelor in Wirtschafts- und Politikwissenschaften verliehen. Nach dem Abschluss des Studiums arbeitete er zunächst im Privatsektor und erhielt später eine Vielzahl an öffentlichen Aufträgen.

Er heiratete IKH Prinzessin Jawaher Bint Nayef Bin Abdul Aziz, und die Ehe brachte ihnen sechs Kinder: Prinz Turki (1979), Prinz Khaled (1984), Prinz Abdul Aziz (1991), Prinzessin Nouf (1975), Prinzessin Noura (1981) und Prinzessin Mashael (1988).(3)

Prinz Mohammad Bin Fahd hat ein großes Interesse an unterschiedliches soziales und humanitäres Engagement entwickelt. Er hat zahlreiche Initiativen und Programme eingeleitet, die den unterschiedlichsten Bereichen der Gemeinschaft dienen und an der humanitären Entwicklung innerhalb und außerhalb des Königreichs Saudi-Arabien teilnehmen. Unter diesen Initiativen sind: Programm zur Jugendförderung des Prinzen Mohammad Bin Fahd: 2002 wurde es mit dem UN-Preis für die Besten Praktiken zur Verbesserung der Lebensumwelt „UN Award for Best Practices to Improve Living Environment“ im Emirat Dubai ausgezeichnet, 2007 erhielt es den Preis für Freiwilligenarbeit „Sharjah Prize for Volunteer Work“. Prinz Mohammad hat eine Stiftung gegründet, damit alle seine Programme und Initiativen unter einem administrativen Dach durchgeführt werden können.

Prinz Mohammad Bin Fahd hat darüber hinaus die Idee von einer Privatuniversität mit internationalen Standards in der saudi-arabischen Ostprovinz umgesetzt und der Universität dabei all die notwendige Unterstützung, Begleitung und Aufsicht gewährt, die sie für eine erfolgreiche Tätigkeit brauchte. Die Einwohner der Ostprovinz nennen sie Prinz-Mohammad-Bin-Fahd-Universität, um die Hingabe und Unterstützung Seiner Königlichen Hoheit zu ehren. (3) (4)

Anlässlich des 25. Jubiläums der Regierung der Ostprovinz haben ihre Einwohner dem Prinzen ein Buch mit folgendem Titel gewidmet: Prinz Mohammad Bin Fahd Bin Abdul Aziz: 25 Jahre Geschichte der Ostprovinz (5). Das Buch demonstriert die Vision des Prinzen für seine Provinz, indem seine öffentlichen Pflichten mit seinem innovativen Ansatz zugunsten der Unterstützung des Wachstums- und Entwicklungsplans der Regierung verbunden werden.

Kindheit und frühe Jugend 
Prinz Mohammad Bin Fahd ist der zweite Sohn des verstorbenen Königs Fahd Bin Abdul Aziz Al Saud. Er wurde in Riad geboren und wohnte dort mit seinem Vater, dem König Fahd Bin Abdul Aziz, und seiner Mutter, der verstorbenen Prinzessin Al Anood Bent Abdul Aziz Bin Musaed Al Saud.

Prinz Mohammad Bin Fahd besuchte die Schule des Hüters der heiligen Stätten bzw. des Königs Fahd Bin Abdul Aziz. Diese Schule ist eine Erweiterung der Schule des Gründerkönigs bzw. des verstorbenen Königs Abdul Aziz Bin Abdul Rahman Al Saud. Diese auserlesene Bildung hat ihm bemerkenswerte Fertigkeiten und Fähigkeiten entwickeln lassen und ihn auf die Verantwortung des höchsten Niveaus, die auf ihn bereits wartete, bestens vorbereitet (5).

Sein Vater: der verstorbene König Fahd 
Der Hüter der heiligen Stätten, der verstorbene König Fahd Bin Abdul Aziz Bin Abdul Rahman Al Faisal Al Saud wurde 1921 in Riad geboren und erhielt seine erste Bildung von angesehenen Gelehrten, wobei sich sein Vater, König Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al Saud, an seiner Erziehung direkt beteiligte.

Von Kindesbeinen an kannte man König Fahd für seine unersättliche Wissbegierde und sein starkes Verantwortungsgefühl.

Der verstorbene König Fahd bestieg den Thron 1982. Schon immer war er von der Regierungsart des Gründerkönigs Abdul Aziz beeindruckt und ließ sich von seiner Philosophie bezüglich der Bildung vom Staat und der Gesellschaft inspirieren.

Während der Regierungszeit des verstorbenen Königs Fahd Bin Abdul Aziz erzielte das Königreich bemerkenswerte wirtschaftliche und soziale Erfolge, die wiederum positive Auswirkungen auf die Lebensstandards und Lebensbedingungen in Saudi-Arabien zeigten. Seine Regierungszeit zeichnet sich außerdem durch die Proklamation der Verfassung von Saudi-Arabien und des Schūrā Systems, ebenso wie durch die Organisation von verschiedenen Provinzen und ihrer Gouvernements aus. Alle diese Systeme wurden auf der Grundlage des Islamischen Rechts (Scharia) gebildet, und sie widerspiegeln die Identität des saudischen Staats, der saudischen Gesellschaft und ihrer Bräuche.

Seine politische Weisheit erlaubte dem Königreich Saudi-Arabien eine führende Rolle in der arabischen und islamischen Welt einzunehmen. Die saudische Politik wurde für ihre Effizienz und den realistischen sowie auf die Lösung von Problemen ausgerichteten Ansatz in allen wichtigsten arabischen und islamischen Angelegenheiten bekannt (6).

Seine Familie

Seine Frau 
Prinzessin Jawaher Bent Nayef Bin Abdul Aziz Al Saud

Seine Söhne 
Prinz Turki: Verheiratet mit der Prinzessin Jawaher Bent Turki Bin Abdullah Bin Mohammad Al Saud und hat drei Töchter (Nouf, Louloua und Nourah)
 Prinz Khaled
 Prinz Abdul Aziz
 Prinzessin Nouf ist mit dem Prinzen Abdul Aziz Bin Mohammad Bin Saad Al Saud verheiratet und hat zwei Söhne (Fahd und Nayef)
 Prinzessin Nourah ist mit dem Prinzen Mohammad Bin Turki Bin Abdullah bin Abdul Rahman Al Saud verheiratet und hat zwei Töchter (Al Anoud, Fahda)
 Prinzessin Mashael ist mit dem Prinzen Sultan Bin Bandar Al Faisal Bin Abdul Aziz Al Saud verheiratet und hat drei Töchter (Reema, Sultana und Al Jawhara)

Bildung und Ämter 
Prinz Mohammad Bin Abdul Aziz erhielt seine Grundschulbildung und gymnasiale Bildung am Model Capital’s Institute und nahm danach das Bachelor-Studium der Wirtschafts- und Politikwissenschaften an der University of California, Santa Barbara auf. Das Studium in den Vereinigten Staaten brachte ihm sehr wertvolle Erfahrungen, die ihm internationale Präsenz und Bekanntschaft mit den besten Praktiken in Wirtschaft und Politik aus einer westlichen Perspektive gewährten. Dadurch konnte er seine Verfahrensweisen sowohl im privaten wie öffentlichen Sektor bereichern.

Nachdem er das Studium an der Universität abgeschlossen hat, arbeitete Prinz Mohammad zunächst im Privatsektor, jedoch wurden im bald verschiedene öffentliche Ämter angeboten. Er wurde zum stellvertretenden Innenminister ernannt und blieb in diesem Amt, bis er 1985 der Gouverneur der Ostprovinz des Königreichs Saudi-Arabien wurde.

Aktivitäten während seiner Amtszeit als Gouverneur der Ostprovinz 
Die frühere Einbindung des Prinzen Mohammad im Privatsektor und seine langjährige Erfahrung in Ämtern mit Regierungsfunktionen verschmelzen sich in eine einzigartige Kompetenz, die sicherstellt, dass sämtliche öffentliche und private Bemühungen auf ein gemeinsames Anliegen bzw. zugunsten der Einwohner der Ostprovinz gerichtet werden.

Zu diesem Zweck hat Prinz Mohammad eine klare Vision für seinen Regierungsstil seit seiner Benennung zum Gouverneur der Ostprovinz 1985 definiert. Diese Vision versteht sich hauptsächlich zweidimensional: die erste Dimension vertritt er in seiner Rolle als Gouverneur, der sicherstellt, dass die staatlichen Pläne und Entwicklungsprojekte in der Provinz umgesetzt werden; in der zweiten Dimension bemüht sich der Prinz um die Motivierung der ganzen Gemeinschaft, damit sie sich in allen ihren Ebenen und durch alle ihre Akteure für eine nachhaltige Entwicklung der Provinz einsetzt (5).
Diese Vision hat drei Hauptstützen:
 Die Dienste und Erfolge eines erfolgreichen Gouverneurs gehen über die Grenzen der Amtsverpflichtungen hinaus
 Die unterschiedlichsten Bereiche der Gesellschaft ergänzen einander sowie eine nachhaltige Entwicklung
 Die Jugend sind die Grundpfeiler und die Zukunft jeder Nation
 Die soziale Entwicklung ist durch eine kollektive Arbeit und soziale Verantwortlichkeit möglich
 Die wissenschaftliche Forschung trägt zu einer kompetenten Entscheidungsfällung bei
 Die Frauen bilden die Hälfte der Bevölkerung, und diese Tatsache soll sich in ihrer Rolle widerspiegeln
 Die Ostprovinz als die Hauptstadt für die Industrien am Golf
 Die Verbesserung der Privatschulen trägt zur Verbesserung der öffentlichen Bildung bei
Die Erfolge des Prinzen Mohammad Bin Fahd Bin Abdul Aziz, die er während seiner Amtszeit als Gouverneur der Ostprovinz erzielt hat, beziehen sich auch auf verschiedene Entwicklungsaspekte in der Region, unter anderem:
 Die Verbesserung der Infrastruktur, hauptsächlich im Bereich des Straßenbaus und der Stromversorgung
 Die Entwicklung der Industrie, unter anderem der Ölindustrien, Grundstoffindustrien sowie die Etablierung von Industriestädten
 Die Modernisierung der Häfen und der Eisenbahn
 Die Unterstützung der Handels- und Dienstleistungenbranche
 Die Unterstützung des Tourismus und der Freizeitwirtschaft
 Die Unterstützung des Gesundheitswesens
 Die Unterstützung der Landwirtschaft
 Die Entwicklung des Bildungswesens
 Die Unterstützung der urbanen Entwicklung

Stiftung für humanitäre Entwicklung des Prinzen Mohammad Bin Fahd 
Prinz Mohammad Bin Fahd Bin Abdulaziz engagiert sich für soziale Angelegenheiten, deswegen hat er mehrere Initiativen gegründet, die sich mit entsprechenden Problemen beschäftigen und zu ihrer Lösung beitragen.

Prinz Mohammad Bin Fahd hat den Fokus nicht nur auf einen Aspekt der humanitären Entwicklung gelegt. Vielmehr hatte er das ganze Feld im Blick. Er bemühte sich um die humanitäre Entwicklung, indem er die Wissenschaft und die Innovationen unterstützte und zugleich sich um die Menschen mit besonderen Bedürfnissen sowie den hilfsbedürftigen Teil der Gesellschaft sorgte.

Für diesen Zweck hat er Programme entwickelt, die diesen Leuten geholfen haben, normales und komfortables Leben zu führen, weil die Lebensgrundlagen nun gesichert waren. Zudem dies war nur eine Leistung von vielen anderen umgesetzten Initiativen und Programmen. Jedoch war es notwendig, eine umfassende Einrichtung zu gründen, deren Ziel wäre es, humanitäre Dienste für die Gemeinschaft zu leisten. Infolge wurde die Stiftung für humanitäre Entwicklung “Prince Mohammad Bin Fahd Bin Abdulaziz Foundation for Humanitarian Development” gegründet. [7]

Das Ziel der Stiftung ist, innovative Lösungen für humanitäre Probleme zu finden. Ihr Programm beabsichtigt, die Eigenart des jeweiligen Problems zu bestimmen und zugleich praktische Lösungen sowie entsprechende Möglichkeiten für ihre Umsetzung in den Zielgemeinschaften zu definieren. Die Stiftung unterstützt humanitäre Entwicklung innerhalb und außerhalb des Königreichs.

Die Stiftung verfügt über eine Vielzahl von Programmen und Initiativen in verschiedenen Bereichen. Diese sind:

Programm zur Jugendförderung 
Prinz Mohammad Bin Fahd hat eine Initiative gegründet, die sein Engagement für die Jugendfragen widerspiegelt: ‘‘‘Prince Mohammad Bin Fahd for Youth Development ‘‘‘.
Der Prinz hat sein spezielles Augenmerk darauf gelegt, dass das Programm zur Jugendförderung die Bedürfnisse beider Geschlechter mitberücksichtigt und den aktuellen internationalen Tendenzen entspricht. Das Programm hat sich zu einer Stätte entwickelt, an die sich die Jugend wenden kann, um ihre Bedürfnisse, aber auch ihre Probleme und all das, was sie bedrückt, anzusprechen Mit der Unterstützung des Prinzen Mohammad Bin Fahd konnten im Rahmen des Programms tausende von jungen Menschen geschult und angestellt, ihre Talente entwickelt und ihre Innovationen unterstützt werden, indem eine Vielzahl von Clubs und Gründerzentren eingerichtet wurden. Das Programm wurde 2002 mit dem Preis für die besten Praktiken zur Verbesserung der Lebensumwelt „DUBAI/UN International Award FOR BEST PRACTICES TO IMPROVE THE LIVING ENVIRONMENT“ und 2007 mit dem Preis für Freiwilligenarbeit „Sharjah Award for Voluntary Work“ ausgezeichnet. [9] [10].

Günstiger Wohnraum 
Prinz Mohammad Bin Fahd hat sein Projekt für günstige Wohnräume “Prince Mohammad Bin Fahd Bin Abdulaziz Project for Affordable Housing” lanciert, indem er das Grundstück gespendet hat, auf dem die Häuser gebaut wurden. Das Ziel des Projekts ist, Wohngemeinschaften für den hilfsbedürftigen Teil der Gesellschaft zu erschaffen und ihre Lebensumstände zu verbessern. [11]

Forschung und Studien 
 Programm für Forschung und strategische Studien 
Prinz Mohammad Bin Fahd hat eine besondere Vision für internationalen Zusammenarbeit, im Rahmen derer ein gemeinsames Verständnis von Problemen entwickelt, gemeinsame Forschungen und Studien zur Feststellung der Herausforderungen durchgeführt und die vorhandenen Lösungsmöglichkeiten definiert werden. Dank der starken Unterstützung der IKH wurde das Programm für Forschung und strategische Studien „Prince Mohammad Bin Fahd Program for Research and Strategic Studies“ an der University of Central Florida in den Vereinigten Staaten von Amerika gegründet. Das Programm umfasst viele wichtige Bereiche, unter anderem: kulturellen und akademischen Austausch, strategische Forschung und Studien vom gemeinsamen Interesse. Das Programm wird von der Prinz Mohammad Bin Fahd University und der University of Central Florida koordiniert und wurde 2012 offiziell gegründet. [12]

Stiftungsprofessur 
Prinz Mohammed Bin Fahd unterstützt Stiftungsprofessuren an den Universitäten, damit Studien unternommen werden, die zu effizienten Entscheidungen für die Lösung von Problemen und die Verbesserung der Leistungen führen. Diese sind:

 Vom König Abdulaziz gestiftete Professur für Islamkunde an der University of Santa Barbara, Kalifornien.
 Vom Prinzen Mohammad Bin Fahd gestiftete Professur für Studien der Freiwilligenarbeit an der Imam Mohammad Ibn Saud Islamic University in Riad [13] [14].
 Vom Prinzen Mohammed Bin Fahd gestiftete Professur für die Unterstützung der Jugendinitiativen an der Imam Mohammad Ibn Saud Islamic University in Riad [15].
 Vom Prinzen Mohammad Bin Fahd gestiftete Professur für Stadt- und Regionalforschung an der University of Dammam, Dammam [16].

Frauenförderung 
Prinz Mohammad Bin Fahd hat eine Vielzahl an Initiativen eingeleitet, um die Rolle der Frauen zu stärken und ihnen bei der Erreichung ihrer Ziele zu helfen, so dass sie zugleich auch weiterhin ihrer Familie und der Gesellschaft dienen können.

Die Stiftung für humanitäre Entwicklung „Prince Mohammad Bin Fahd Foundation for Humanitarian Development“ hat eine Reihe von Erfolgen im Bereich der Frauenförderung erzielt.

Die Stiftung für Frauenförderung “Prince Sultan Bin Abdulaziz Fund for Women Development” hat eine Vielzahl von kleinen, von Frauen initiierten Projekten erfolgreich finanziert. [17]

Das Zentrum Princess Jawaher Mashael Al-Kheir Center, das junge Frauen für die berufliche Anstellung qualifiziert und sie so für die Anforderungen des Lebens vorbereitet.

Die Stiftung für Unterstützung von berufstätigen Frauen “Princess Nouf Bint Mohammad Fund for the Support of Employed Women”, deren Ziel ist es, psychologische und moralische Unterstützung für berufstätige Frauen zu gewähren, indem sie für passende Arbeitsstellen im Einklang mit den jeweiligen Bedingungen am Arbeitsort vorbereitet sowie beruflich und intellektuell gefördert werden [19].

Programm zur Förderung von Mädchen und jungen Frauen “Mahara Program for Qualifying Girls”. Das Programm zielt auf Schulung ab und ermöglicht es jungen Frauen dank der erworbenen Fertigkeiten im Umgang mit Computern und der Kenntnisse der englischen Sprache eine Anstellung zu erhalten, die mit der Kompetenz bezüglich der Informationstechnologien am Arbeitsplatz verbunden ist.

Die Frauenabteilung des Programms zur Jugendförderung „Prince Mohammad Bin Fahd Program for Youth Development“ bietet verschiedene Dienste an, die der Förderung und Qualifizierung von jungen Frauen und Mädchen gewidmet sind, um sie auf die Anforderungen des Lebens vorzubereiten.

Fürsorge für Menschen mit besonderen Bedürfnissen 
 Prinz Sultan Bin Abdulaziz für Sehbehinderte
In seinen Bemühungen zur Unterstützung von sehbehinderten Menschen hat Prinz Mohammad Bin Fahd beobachten müssen, dass die Sehbehinderten trotz ihres bemerkenswerten Potenzials und in vielen Fällen sogar trotz ihrer großen geistigen Fähigkeiten nachteiligen Bedingungen unterworfen werden.

Infolge hat IKH eine Initiative eingeleitet, um eine Hochschuleinrichtung für Menschen mit dieser Behinderung zu gründen. Sie heißt “Prince Sultan Bin Abdulaziz College for the Visually Impaired”. Das Ziel der Hochschule ist, eine ideale Umgebung für Menschen mit Sehbehinderung zu erschaffen, in der sie die Schwierigkeiten, denen sie begegnen, zu bewältigen, sich in der Gesellschaft zu integrieren und ihre Ambitionen im Leben umzusetzen lernen. [20]

 Ausschuss für soziale Rehabilitation
Der Ausschuss zielt auf die Rehabilitation und die Beschäftigung von Personen ab, die Hilfe und Unterstützung brauchen, um mit den Anforderungen des Lebens bewältigen zu können. Die Arbeit des Ausschusses befasst sich mit der Rehabilitation von Menschen, die an Problemen wie Suchterkrankungen leiden, sowie mit der nachfolgenden Begleitung, um die Rückintegration dieser Menschen in die Gesellschaft zu erleichtern. [21]

Gründerzentrum für ehemalige Strafgefangenen, Jugendliche, die von Rehabilitationszentren entlassen sind, und Jugendliche, deren Suchterkrankungen behandelt wurden.

Jedes Jahr werden viele Strafgefangene und Jugendliche aus den Gefängnissen und Rehabilitationszentren entlassen, auch aus Krankenhäusern, wo sie ihre Suchterkrankung überwunden haben. Diese jungen Menschen sind oft nicht fähig, die Integration in die Gesellschaft alleine zurückzufinden und ein neues positives und produktives Leben anzufangen. Daher hat die Stiftung für humanitäre Entwicklung “Prince Mohammad Bin Fahd Fund for Humanitarian Development” diesen Teil der Gemeinschaft ins Auge gefasst, ihm Hilfe bei der Rückintegration in die Gemeinschaft zur Verfügung gestellt, sowie ihm ermöglicht, eigene Fähigkeiten zwecks der Umsetzung eigener Ambitionen bewusst einzusetzen.

Das Gründungszentrum wurde eingerichtet, um dabei alle notwendige Hilfe brückenbildend bereitzustellen. Hauptsächlich versteht sich die Hilfe als Ausbildung und Beschäftigung, aber auch Unterstützung beim Starten von kleinen Projekten. Dies nutzen vor allem diejenigen, die Kleinunternehmen gründen möchten. In diesem Fall wird finanzielle, aber auch administrative und technische Unterstützung für die kleinen Projekte angeboten, so dass sie nicht scheitern, noch bevor sie die Gelegenheit hatten, erfolgreich umgesetzt zu werden und zu wachsen. [22]

 Roya Club 
Der Club unterstützt die Präsenz der Sehbehinderten in der Gemeinschaft und ihre Beteiligung am effizienten Dienst für das Land.

Humanitäre Projekte 
 SHIFAA Fund
Die Stiftung für humanitäre Entwicklung “Prince Mohammad Bin Fahd Fund for Humanitarian Development” hat die Stiftung SHIFAA Fund gegründet, die landesweit im ganzen Königreich wirkt. Die Grundlage ihrer Arbeit bilden die Mission in verschiedenen Bereichen der humanitären Entwicklung und die Umsetzung ihrer Ziele. [23] Die Stiftung bezweckt, erkrankten Menschen, die Schwierigkeiten bei der Suche nach geeigneten Änderungen ihrer Behandlung haben, Hilfe bei der Krankheitsbehandlung zu leisten, sowie medizinische Geräte für Patienten und Menschen mit besonderen Bedürfnissen bereitzustellen. Der Stiftung wird ein jährliches Budget zur Verfügung gestellt.

 Projekt zur Verbesserung der Wohnungen für arme Haushalte
Die Wohnungen von armen Haushalten werden verbessert, so dass sie in einer komfortablen und menschenwürdigen Umgebung wohnen können.
 Projekt zur ganzheitlichen Betreuung und Unterstützung von armen Familien 
Das Projekt setzt sich für arme Familien ein und stellt Unterstützung für alle ihre Mitglieder bereit, damit sie ihre Ambitionen umsetzen können.

Preisausschreibungen 
Prinz Mohammad Bin Fahd hat eine Vielzahl an Preisen zur Unterstützung von Innovationen und Exzellenz in verschiedenen Bereichen ausgeschrieben. Diese sind:
 Preis für Wohltätigkeitsarbeit „Prince Mohammad Bin Fahd Prize for the Service of Charity Works“

Der Preis zielt auf die Förderung der Wohltätigkeitsarbeit sowie auf die Unterstützung der damit verbundenen Forschungen in der Ostprovinz des Königreichs Saudi-Arabien ab. [24] [25]

 Preis für beste Wohltätigkeitsleistung in arabischen Ländern „Prince Mohammad Bin Fahd for Best Charity Performance in Arab Countries“

Die Stiftung für humanitäre Entwicklung „Prince Mohammad Bin Fahd Foundation for Humanitarian Development“ verleiht den Preis in Zusammenarbeit mit der Arabischen Organisation für administrative Entwicklung, die zur Arabischen Liga gehört. [26]
Der Preis zielt darauf ab, dass die Möglichkeiten, die von wohltätigen und humanitären Gesellschaften in der arabischen Welt angeboten werden, effizient genutzt werden. Dadurch werden die besten Leistungen erzielt, aber auch eine Differenzierung zwischen diesen Institutionen und Gesellschaften ermöglicht. Dies soll durch bestimmte Kriterien des Preises erreicht werden, welche die Institutionen und Gesellschaften zu erfüllen haben, um sich für die Bewerbung um den Preis zu qualifizieren.

Darüber hinaus bezweckt der Preis die Erhöhung der Qualität der Wohltätigkeitsinstitutionen in der arabischen Welt, die darum bemüht ist, die institutionelle Leistungsfähigkeit zu verbessern und die besten innovativen Praktiken umzusetzen, die einer kontinuierlichen Verbesserung der humanitären Leistungen für die Endbenutzer dienen, indem fairer Wettbewerb gefördert und Institutionen, die nach wissenschaftlich basierten Kriterien anerkannt sind, geschätzt werden.

 Preis für exzellente staatliche Leistung „Mohammad Bin Fahd Prize for Excellence in Governmental Performance“. [27]

Der Preis zielt darauf ab, bessere Leistungen für die Nutznießer der staatlichen Organisationen in der Ostprovinz durch eine effiziente und kreative Führung zu erbringen. Sie soll auf eine Vorplanung ruhen, dank der die Ziele besser erreicht, die Entwicklung von Ressourcen und Prozessen gefördert, das Bearbeitungsverfahren vereinfacht und die Informationstechnologien zur Erzielung herausragender Leistungen eingesetzt werden.

 Preis für wissenschaftliche Exzellenz „Prince Mohammad Bin Fahd Bin Abdulaziz Prize for Scientific Excellence“. [28]

Der Preis zielt darauf ab, die Studenten zu überragenden Leistungen in allen Bereichen und Niveaus zu ermutigen. Zugleich motiviert der Preis die Studenten, sich für fairen Wettbewerb einzusetzen und den Geist einer ehrlichen Konkurrenz in allen Bildungseinrichtungen zu verbreiten.

 Preis für Da’wah- und Moscheearbeit „Prince Mohammad Bin Fahd Bin Abdulaziz Award for Da’wah and Mosques Services“. [29]

Der Preis fördert die Rolle von Da’wah und Moscheen zur Verbreitung von Tugenden und positiven Werten, unterstützt alle Bemühungen zur Verhinderung von irrtümlichen Vorstellungen und Verhaltensweisen in der Gesellschaft und fördert die soziale Interaktion mit Da’wah und Moscheen.

 Preis für Beschäftigung von Behinderten „Prince Mohammad Bin Fahd Bin Abdulaziz for the Recruitment of the Disabled“. [30]

Der Preis bezweckt, die privaten Unternehmen zu ermutigen, die Menschen mit besonderen Bedürfnissen zu qualifizieren und ihnen Arbeitsmöglichkeiten zu erschaffen.

Prince Mohammad Bin Fahd University 
Prinz Mohammad Bin Fahd Bin Abdulaziz lancierte die Idee von einer Universität, indem er die Vision von einer erstklassigen akademischen Einrichtung mit einem herausragenden Bildungsniveau und den neusten Techniken zeichnete. Er schaffte die ersten Voraussetzungen für sie, indem er das Grundstück spendete, auf dem sie gebaut werden sollte – in Half Moon Bay, in der Stadt al-Chubar in der Ostprovinz des Königreichs Saudi-Arabien. Außerdem wurde dank seiner Spende auch die größte Fakultät an der Universität bzw. die Fakultät für Ingenieurwissenschaften eingerichtet. SKH wollte, dass die Universität eine saudi-arabische Universität mit internationalen Standards ist und den Bedürfnissen der modernen Zeit entspricht, zugleich aber auch hervorragende Bildung liefert, mit der ihre Studenten zufrieden sein können.

Prinz Mohammad Bin Fahd unterstützte die Gründung der Universität von der ersten Idee bis zu ihrer Umsetzung und gewährte seine Unterstützung, aber auch Weisungen, bis die Lehre 2006 beginnen konnte. SKH verfolgt weiterhin die Fortschritte der Universität und erteilt seine Anweisungen als der Vorsitzende des Kuratoriums der Universität. [28]

Einzelnachweise 

Gouverneur (Saudi-Arabien)
Prinz (Saudi-Arabien)
Unternehmer (20. Jahrhundert)
Unternehmer (21. Jahrhundert)
Saudi-Araber
Geboren im 20. Jahrhundert
Mann